Osoby o tym nazwisku:
 Igor Miladinović – serbski szachista
 Jovan Miladinović – jugosłowiański piłkarz 
 Milena Miladinović – serbska pisarka, poetka i tłumaczka